Świętosław – staropolskie imię męskie
 Miejscowości i administracja w Polsce
 Świętosław – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Ciechocin
 Świętosław – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Chełmża
 Świętosław – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Włocławek
 Świętosław – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz
 Świętosław – gromada